Schwyz (cantão) — da Suíça
 Shenzhen — cidade da China
 Süddeutsche Zeitung — jornal alemão
 Alfa Romeo SZ — modelo de automóvel
 .sz — código TLD na Internet para o Essuatíni
 ß — letra do alfabeto latino expandido usado em alemão

Desambiguações de siglas